— аниме-сериал студии Kyoto Animation, снятый по серии новел , автором которой является Хонобу Ёнэдзава. Шесть томов были опубликованы в период с 2001 по 2016 год. С марта 2012 года начала выходить одноимённая манга-адаптация, публикующаяся в журнале Shonen Ace издательства Kadokawa Shoten. Аниме-адаптация транслировалась на телеканале Chiba TV с 23 апреля по 17 сентября того же года.

Сюжет 
Главный персонаж Хотаро Орэки по просьбе своей старшей сестры вступает в клуб классической литературы старшей школы города Камияма, чтобы спасти его от закрытия. Написав заявление и придя в комнату клуба, Хотаро обнаруживает там девушку по имени Эру Титанда, ученицу параллельного класса. Позже в клуб вступают ещё двое: Сатоси Фукубэ, единственный друг Орэки, и Маяка Ибара, подруга Фукубэ.

С первого же дня знакомства Эру, а вслед за ней и прочие люди, втягивает Хотаро в разгадку различных интересующих её загадок. Так начинается школьный детективный сериал.

Персонажи

Главные персонажи 
  — не очень энергичный парень, вступивший в школьный клуб классической литературы по просьбе своей сестры, чтобы предотвратить его закрытие. Хотя он не особо любит делать то, что требует каких-либо усилий, если предложить ему пищу для размышлений, он может сделать блестящие логические выводы.
 Сэйю: Юити Накамура

  — любопытная девушка, президент клуба. Она вежливая и добрая, но одновременно легкомысленная и энергичная. Происходит из богатой семьи фермеров. Всякий раз, когда Эру узнаёт о какой-то тайне, она не перестаёт думать о ней, пока та не будет разгадана.
 Сэйю: Сатоми Сато

  — одноклассник и единственный друг Хотаро, который присоединяется к клубу вместе с ним. У него очень хорошая память, которую он называет «базой данных». Сатоси является самым весёлым членом клуба, почти всегда улыбается. Обращается к Маяке по имени.
 Сэйю: Дайсукэ Сакагути

  — четвёртый участник клуба классической литературы. Быстро сблизилась с Эру. Считает Хотаро странным и имеет романтические чувства к Сатоси, но всегда относится к нему с легкомыслием. Называет Фукубэ «Фуку-тян».
 Сэйю: Ай Каяно

Бывшие члены клуба классической литературы 
  — старшая сестра Хотаро. Именно она предложила своему брату вступить в клуб. Её лицо никогда не было показано полностью (в кадр попадала только нижняя его половина).
 Сэйю: Сацуки Юкино

  — школьный библиотекарь, 61 год (49 в книгах). Была главой клуба классической литературы после инцидента с Дзюном Сэкитани.
 Сэйю: Мами Кояма

  — трагический герой, бывший ученик школы, вокруг которого разворачиваются события произведения. Стал «козлом отпущения» всей школы и был исключён из неё. Бывший глава клуба классической литературы; назвал антологию, которую традиционно выпускает клуб каждый год к культурному фестивалю школы, «Hyouka».

Ученики класса 2-F 
  — красивая девушка, подруга Эру. Известна по прозвищу . Она является лидером своего класса в создании независимого кино для школьного фестиваля культуры.
 Сэйю: Юкана

  — близкая подруга Маю Хонго, автора сценария к фильму класса 2-F. Кажется застенчивой и сдержанной.
 Сэйю: Аой Юки

  — ассистент режиссёра фильма класса 2-F. Был одним из тех, кто участвовал в разгадке тайны незавершённого сценария Хонго.
 Сэйю: Такаюки Кондо

  — реквизитор группы создателей независимого кино. Также был одним из тех, кто участвовал в разгадке тайны незавершённого сценария Хонго.
 Сэйю: Ацуси Абэ

  — менеджер по рекламе группы создателей независимого кино. Также участвовала в разгадке тайны незавершённого сценария Хонго. Член клуба астрономии.
 Сэйю: Мария Исэ

Актёры, снимавшиеся в фильме класса 
  — мускулистый парень, постриженный под ёжик. Самый высокий среди всех актёров фильма.
 Сэйю: Кацуюки Кониси

  — тощий ученик. Единственный среди актёров, кто носит очки.
 Сэйю: Мию Ирино

  — загорелая девушка с крашеными коричневыми волосами до плеч.
 Сэйю: Ами Косимидзу

  — низкорослая девушка.
 Сэйю: Рё Хирохаси

  — довольно красивый парень с крашеными рыжими волосами.
 Сэйю: Юки Тай

  — самая низкая девушка в группе актёров. «Выглядела расслабленной, хоть на неё и была направлена камера».
 Сэйю: Минори Тихара

Прочие персонажи 
  — наследник семьи Тогайто, которая известна в сфере образования. Глава клуба стенгазеты школы Камияма.
 Сэйю: Рётаро Окиаю

  — учитель математики. Описывается Сатоси как «строгий, но только потому, что он строг к себе».
 Сэйю: Такуми Ямадзаки

  — знакомый Сатоси. Член клуба го. Первым обращает внимание Сатоси на кражи во время культурного фестиваля.
 Сэйю: Ёсихиса Кавахара

  — глава клуба изучения манги.
 Сэйю: Наоми Синдо

  — заместитель главы клуба изучения манги.
 Сэйю: Масуми Асано

  — подруга Аяко, один из авторов манги «К вечеру лишь прах».
  — подруга Эру, ученица класса 1-D, член клуба предсказаний. Первой обращает внимание Эру на кражи во время культурного фестиваля. Жрица храма Арэкусу.
 Сэйю: Саори Хаями

  — член исполнительного комитета.
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

  — председатель школьного совета. Художник произведения «К вечеру лишь прах».
 Сэйю: Тосиюки Морикава

  — родственница Маяки и старшая сестра Каё.
 Сэйю: Аки Тоёсаки

  — младшая сестра Риэ, является более тихой и пугливой.
 Сэйю: Юй Огура

Книги

Список томов

Аниме-сериал

Список серий

Отличия новел и аниме 
 События в аниме сдвинуты относительно новел на 12 лет: события книг происходят в 2000—2001 годах, а события аниме — в 2012—2013. Соответственно сдвинуты и некоторые числа — номера школьного фестиваля и выпуска антологии, написанной героями.
 В книгах Сатоси не надевал ни костюм подсолнуха, ни костюм Сатурна.
 В аниме беседы с Накадзё, Хабой и Савакигути происходят в один день. В книге же разговор с каждым из них происходит в отдельные дни.
 В книге написанный героями выпуск антологии коричневый, а не зелёный.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте THEM Anime.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.